

Toponymie 
 Dueñas est une commune d’Espagne, dans la province de Palencia, communauté autonome de Castille-et-León.
 Dueñas est une municipalité de la province d'Iloilo, aux Philippines.

Personnes
 Lola Dueñas est une actrice espagnole née le  à Barcelone.
 María Dueñas est une écrivaine espagnole née en  à Puertollano.
 Moisés Dueñas est un coureur cycliste espagnol des années 2000-2010.
 Roberto Dueñas est un joueur de basket-ball espagnol.
 Tatiana Dueñas est une coureuse cycliste colombienne.

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme